Тируварур:

 Тируварур — город в индийском штате Тамилнад.
 Тируварур — округ в индийском штате Тамилнад.